F44 ou F-44 peut faire référence à :

 BMW Série 2 Gran Coupé (F44), version coupé 4 portes de la BMW série 7 ;
 F-44, nom OTAN du carburant JP-5 ;
 Troubles dissociatifs (de conversion), d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres